Кубок Кіпру з футболу 2018–2019 — 77-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. Титул всьоме здобув АЕЛ.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 грудня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 грудня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/16 січня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 січня/20 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/23 січня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/30 січня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 січня/20 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 січня/13 лютого 2019

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/27 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 лютого/6 березня 2019

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/17 квітня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Федерація футболу Кіпру  
 Кубок Кіпру на soccerway 

2018–2019
Кіпр
Кіпр
2019 на Кіпрі